Custer (Michigan)
Custer (Montana)
Custer (South Dakota)
Custer (Washington)
Custer (Idaho)

Personen:
George Armstrong Custer, een Amerikaans cavaleriecommandant

Zie ook 
 Custers (doorverwijspagina)
 Kusters (doorverwijspagina)